Gmina Krasne bezeichnet zwei bestehende Landgemeinden in Polen:
 Gmina Krasne (Powiat Rzeszowski), eine Landgemeinde im Powiat Rzeszowski der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Gmina Krasne (Powiat Przasnyski), eine Landgemeinde im Powiat Przasnyski der Woiwodschaft Masowien